Hrvatski kalendar (Budimpešta), godišnjak hrvatske zajednice u Mađarskoj
Hrvatski kalendar (Željezno), godišnjak hrvatske zajednice u Gradišću, u Austriji
Hrvatski kalendar (Chicago) (eng. Croatian almanac), franjevački list iz SAD-a